A.M. Cassandre, schilder en vormgever
Cassandre (opera), een opera uit 1994 van Michael Jardell